Mark Heatley (né le  à Fribourg-en-Brisgau en Allemagne) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace et allemand.

Carrière de joueur 
Il débute en 2008 avec les EHC Munich dans la 2. Bundesliga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Canucks de Calgary || LHJA ||53 ||16 ||21 ||37 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2003-2004 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||29 ||5 ||3 ||8 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Université de Toronto || SIC ||15 ||4 ||6 ||10 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Université de Toronto || SIC ||27 ||8 ||15 ||23 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Université de Toronto || SIC ||28 ||18 ||20 ||38 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || EHC Munich || 2. Bundesliga ||21 ||6 ||10 ||16 ||40 ||13 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
|2009-2010 || EHC Munich || 2. Bundesliga ||52 ||12 ||23 ||35 ||36 ||12 ||2 ||8 ||10 ||10
|-
|2010-2011 || Wölfe Freiburg || 2. Bundesliga ||45 ||11 ||14 ||25 ||78 ||6 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2011-2012 || SC Bietigheim-Bissingen || 2. Bundesliga ||46 ||15 ||17 ||32 ||36 || -|| -|| -||- ||-
|-
|2012-2013 || SC Bietigheim-Bissingen || 2. Bundesliga ||48 || 16 || 24 || 40  || 44 ||18|| 4 || 5 || 9 || 37
|-
|2013-2014 || SC Bietigheim-Bissingen || DEL 2 ||52 || 20 || 29 || 49 || 103 || 16 || 5 || 8  ||13 || 22
|-
|2014-2015 || SC Bietigheim-Bissingen || DEL 2 ||51 || 14 || 14 || 28 || 40 || 14 || 	2 || 3 || 5 ||24
|-
|2015-2016 || SC Riessersee || DEL 2 ||52 || 19 || 26 || 45|| 54|| 3 || 0 || 2 ||	2 || 50
|-
| 2016-2017 ||  || EIHL ||52 || 8 || 17 || 25|| 52||  -|| -|| -||- ||-
|-
|2017-2018 || Heilbronner Falken || DEL 2 ||42 || 14 || 14 || 28 || 109 || 7 || 0 || 4 ||	4 || 14
|-
|2018-2019 || EHC Bayreuth || DEL 2 ||41 || 10 || 19 || 29 || 42 || -|| -|| -||- ||-
|-
|2019-2020 || EC Bad Tölz || DEL 2 ||19 || 1 || 3 || 4|| 24 || -|| -|| -||- ||-

Parenté dans le sport 
 Fils de Murray Heatley
 Frère de Dany Heatley

Notes et références 

Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur allemand de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Badgers du Wisconsin
Joueur du EHC Munich
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du SC Riessersee
Naissance en mai 1984
Naissance à Fribourg-en-Brisgau